Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages des Freistaates Preußen in der 4. Wahlperiode (1932–1933). Die Wahl fand am 24. April 1932 statt, die Wahlbeteiligung betrug 82,1 %.

Sitzverteilung

Präsidium 
 Präsident: Hanns Kerrl (NSDAP)
 1. Vizepräsident: Wolfgang von Kries (DNVP)
 2. Vizepräsident: Josef Baumhoff (Zentrum)
 3. Vizepräsident: Heinrich Haake (NSDAP)

Abgeordnete

Literatur 
 Beatrix Herlemann, Helga Schatz: Biographisches Lexikon niedersächsischer Parlamentarier 1919–1945 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen. Band 222). Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2004, ISBN 3-7752-6022-6.
 Ernst Kienast (Hrsg.): Handbuch für den Preußischen Landtag. Ausgabe für die 4. Wahlperiode. R. v. Decker’s Verlag (G. Schenck), Berlin 1932. S. 416–504, einschließlich der Berichtigungen für die Handbücher (Stand vom 15. Februar 1933).

Weblinks 
  (Hinweis: In der Erläuterung der Daten durch das Projekt der Uni Köln wird darauf hingewiesen: „Die Güte der Daten ist höchst unterschiedlich.“)

Einzelnachweise 

 04